Velina kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Velína, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Nisís Áyios Yeóryios (ö i Grekland, Attika), Nomós Piraiós,

Italien 

 Velina (ort i Italien), Kampanien, Provincia di Salerno, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar